Толсто́й, Алекса́ндр Петро́вич:
 Толстой, Александр Петрович (1801—1873) — граф, государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода; генерал-адъютант.
 Толстой, Александр Петрович (1863 — после 1917) — граф, член III Государственной думы от Уфимской губернии, член Государственного совета.